BIZ est un code qui peut signifier :
 Belize, selon la liste des codes pays du CIO ;
 .

BIZ est un sigle qui peut signifier :
 Berliner Illustrirte Zeitung, un journal illustré hebdomadaire allemand publié de 1892 à 1945.

Biz peut faire référence à :
 .biz, un nom de domaine de premier niveau sur Internet dédié aux affaires ;
 Biz, un des membres du groupe de rap québécois Loco Locass,
 Biz, téléfilm néerlandais de Janice Pierre diffusé en 2010.
 Honda Biz, un scooter développé et produit par Honda au Brésil.
Code